Эмо́то — японская фамилия.
 Эмото, Масару (1943—2014) — японский псевдоучёный.
 Эмото, Юко (род. 1972) — японская дзюдоистка.